Државни пут 133 Уљма—Стража је пут IIА реда на југу Баната који повезује општине Алибунар и Бела Црква.

Детаљи трасе

Види још 
 Путна мрежа у Србији

Извори